Цымбал (Цимбал) — фамилия.

Известные носители 
 Цимбал, Александр Константинович (1920—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Цымбал, Анатолий Андреевич (1928—2011) — советский и российский художник, скульптор.
 Цымбал, Андрей Калинович (1916—2006) — командир батальона партизан, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Цымбал, Богдан Витальевич (род. 1997) — украинский биатлонист.
 Цымбал, Валентин Павлович (1933—2021) — профессор СибГИУ.
 Цымбал, Василий Васильевич (1960—2000) — советский и российский лётчик-истребитель. В 1987 году протаранил норвежский самолёт-разведчик «Орион» над Баренцевым морем.
 Цымбал, Василий Тимофеевич (1916—1943) — командир отделения морской пехоты, Герой Советского Союза.
 Цымбал, Виктор Александрович (1949—2023) — российский актёр.
 Цымбал, Евгений Васильевич (род. 1949) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Цимбал, Евгений Дмитриевич (род. 1986) — российский футболист, полузащитник.
 Цымбал, Иван Васильевич (1904—1973) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Цымбал, Лидия Афанасьевна (1926—2013) — директор Таганрогского краеведческого музея.
 Цимбал, Людмила Трофимовна (1937—2012) — советский и украинский учёный
 Цымбал, Михаил Степанович (1911—2001) — генерал-майор, советский разведчик.
 
 Цимбал, Сергей Львович (1907—1978) — российский театровед, профессор.
 Цымбал, Сергей Юрьевич (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Товия (Цымбал) (в миру Трофим Тихонович Цымбал; 1836—1916) — архимандрит РПЦ, наместник Троице-Сергиевой лавры.

Другое 
 Цимбал — раннепалеолитическое местонахождение у краснодарского посёлка Сенной.

Примечания

См. также 
 Цимбалы
 
 Цымбаларь